Sezon 2016/2017 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 25. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 9 grudnia 2016 roku w austriackim mieście Kühtai. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 18 lutego 2017 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało siedem zawodów w sześciu miejscowościach.

Podczas sezonu 2016/2017 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze w rumuńskiej Watrze Dornej w dniach 2–5 lutego 2017.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Włoch Greta Pinggera, która wyprzedziła drugą w klasyfikacji obrończynię tytułu rodaczkę Evelin Lanthaler. Obie zawodniczki zdobyły jednakową liczbę punktów, a o zwycięstwie Pinggery zadecydowała wyższa lokata w finałowych zawodach w Umhausen. Wśród mężczyzn wygrał Austriak Thomas Kammerlander, który przerwał jedenastoletnią hegemonię Włocha Patricka Pignetera. W dwójkach mężczyzn po raz drugi w karierze najlepsi okazali się Rosjanie Pawieł Porszniew i Iwan Łazariew.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Puchar narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2016 w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie